Но́рман Бра́ун (; 10 сентября 1961, Бэнкфут, Перт-энд-Кинросс, Шотландия) — шотландский кёрлингист.

Играл на позициях третьего. В числе прочего, был участником мужской сборной Великобритании на зимних Олимпийских играх 1992 и 2002.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин: серебро (), бронза (, ).
 Чемпионат Европы по кёрлингу: золото (1989, 1994, 1995, 1996), серебро (1984).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин: золото (1992, 1997, 2001).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: золото ().
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров: золото (1980).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 9 лет, в 1970, когда открылся кёрлинг-клуб в Странраре, где тогда проживала его семья.

Примечания

Ссылки 

Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии